Лодж Керриган (, род. 23 марта 1964 года, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, лауреат многочисленных международных фестивалей.

Биография 
Закончил бакалавриат Колумбийского университета и Graduate School of Film в Нью-Йоркском университете. Считает себя продолжателем традиций Робера Брессона и Шанталь Акерман. Начал работу в киноиндустрии в качестве ассистента кинооператора на нескольких независимых проектах (в том числе, на съёмках «High School» Фредерика Уайзмана) и как актёр (фильм «В поисках Одноглазого Джимми», чёрная комедия с участием Стива Бушеми и Сэмюэла Л. Джексона).

Впервые привлёк к себе внимание кинокритиков и публики в 1994 году, когда его фильм «Чистый, бритый» был показан на Каннском международном кинофестивале в программе Un Certain Regard. Этот фильм прослеживает последние дни жизни и гибель человека, страдающего тяжёлым расстройством психики, только что покинувшего психиатрическую клинику, который направляется на поиски дочери, живущей в приёмной семье. Его история пересекается с розысками полицией убийцы, за которого и принимают героя фильма детективы. Фильм стал лучшим в творчестве артиста Питера Грина, достоверно передавшего особенности поведения шизофреника, и произвёл шокирующее впечатление на зрителей и кинокритиков жестокостью сцен, в которых его герой срывает себе ноготь и сдирает с себя кожу.

В 1998 году снял фильм «Клэр Долан». Героиня фильма, в ужасе от смерти своей матери, решает выйти из бизнеса секс-услуг, в котором прежде с успехом работала. Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и с успехом прошёл на других европейских международных фестивалях.

В 2004 году снял фильм «В руках Бога» («Кейн»). Герой фильма (его играет Дэмиэн Льюис) переживает потерю дочери. Он уверен, что она погибла в автокатастрофе. Знакомство с женщиной, испытывающей трудности в семейных отношениях, и её семилетней дочерью меняет его и их судьбу. Фильм «В руках Бога» был показан более чем на 10 кинофестивалях, получил большое количество наград, был высоко оценён кинокритикой. Фильм получил в американском прокате рейтинг R, вышел в ограниченный кинопрокат и собрал 30 тысяч долларов при бюджете в 850 тысяч.

В 2007 году работал над ремейком фильма французского режиссёра Андре Тешине «Воры», однако в силу обстоятельств не сумел довести свою работу до выпуска фильма в прокат.

В 2010 году снял свой последний на данное время полнометражный художественный фильм «Ребекка Х.» («Rebecca H. Return to the Dogs»). Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в программе Un Certain Regard, получил высокую оценку критиков.

С 2012 года Керриган работает на телевидении в качестве режиссёра телесериалов.

Особенности творчества 
Режиссёр ведёт замкнутый образ жизни, пытается избежать внимания СМИ к своей персоне и редко комментирует свои фильмы. Эта позиция находит отражение в детально отточенной, но замаскированной под документ режиссуре, отличающей его фильмы. Для творчества режиссёра характерен интерес к одинокому и страдающему расстройством психики герою, который по воле независящих от него обстоятельств оказывается в центре непредсказуемых событий.

Кинокритики отмечают влияние фильмов Керригана на творчество Стивена Содерберга и позднее творчество Дэвида Кроненберга. В свою очередь, он сам говорит о собственном сильном интересе к творчеству Карлоса Рейгадаса и Кристиана Петцольда.

Является Adjunct Professor в Tisch School of the Arts в Нью-Йоркском университете.

Лодж Керриган — известный фотограф, работающий для французских изданий. Он входил в состав жюри на многочисленных кинофестивалях, в том числе в Роттердаме и Салониках. Стал обладателем грантов от Фонда Гуггенхайма, Фонда Рокфеллера и Национального фонда искусств. Фильмы Керригана были представлены ​​в Smithsonian’s Hirschhorn Museum, в American Museum of the Moving Image, на Ежегодной конференции Американской психиатрической ассоциации, становились предметом ретроспективы в Турине, Буэнос-Айресе и Рейкьявике.

Фильмография

Полнометражные фильмы

Телесериалы

Примечания

Литература 
 Keen, Shaven: FFC Interviews Lodge Kerrigan. Film Freak Central. January 4, 2013.

Ссылки 
 

Родившиеся в Нью-Йорке
Кинорежиссёры США
Сценаристы США
Кинорежиссёры по алфавиту
Режиссёры по алфавиту
Актёры США
Сценаристы по алфавиту
Актёры по алфавиту
Стипендиаты Гуггенхайма